1898 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто во́семь — может означать:

 1898 — натуральное число между 1897 и 1899.
 1898 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1898 (другое обозначение — ESO 56-SC90) — шаровое скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1898 год в литературе

В искусстве 
 1898 год в театре
 1898 год в кино

В музыке 
 1898 год в музыке

В науке 
 1898 год в науке